Фролов, Александр Александрович:
 Фролов, Александр Александрович (1919—1975) — советский генерал-полковник войск связи.
 Фролов, Александр Александрович (род. 1982) — российский хоккеист, чемпион мира.
 Фролов, Александр Александрович (род. 1982) — российский хоккеист, игрок нижегородского «Торпедо».